Vings församling kan avse:

Norra Vings församling – i Västergötland, Skara stift, före 1886 bara kallad Vings församling.
Södra Vings församling – i Västergötland, Skara stift, före 1886 bara kallad Vings församling.